Президентские выборы в Чаде проходили 10 апреля 2016 года. Президент Идрис Деби был переизбран на 5-й срок.

Избирательная система 
С 1996 года в Чаде президент избирается сроком на 5 лет абсолютным большинством голосов. При этом в случае необходимости выборы проходят в два тура. На выборах 2016 года было зарегистрировано 23 кандидата. Президент Идрис Деби выдвигался на 5 срок и ожидалась его победа. Один из наиболее влиятельных оппозиционеров Нгарлейи Йоронгар не был зарегистрирован по административным причинам.

Кампания 
Оппозиция организовала общенациональную забастовку 24 февраля 2016 года в знак протеста против 26-летнего правления Деби. В результате забастовки во многих городах страны и в столице Нджамене были закрыты рынки, школы, остановился транспорт, была остановлена работа в районных центрах. Кампания проводилась под лозунгом «Уже хватит» ().

В день выборов был отключены интернет и интернет-сообщения. Многие иностранные телевизионные операторы не могли освещать выборы, так как их лицензии не были обновлены.

Результаты 
Результаты выборов были объявлены 21 апреля 2016 года и показали победу Деби в первом туре с 61,56 % голосов. На втором месте оказался давний оппозиционный лидер Салех Кебзабо с 12,80 % голосов.

Конституционный суд подтвердил результаты 4 мая 2016 года, отвергнув по техническим причинам общую апелляцию оппозиционных кандидатов, заявлявших о нарушениях в ходе выборов. Окончательные результаты показали 59,92 % голосов за Деби и 12,77 % — за Кебзабо.

Деби вступил в должность президента на новый срок 8 августа 2016 года.

Примечания 

Чад
Выборы в Чаде
2016 год в Чаде